Vollore est un toponyme français, se rapportant à une commune française du Puy-de-Dôme scindée en deux après une révolte anti-conscriptionnelle :
 Vollore-Ville ;
 Vollore-Montagne.

Arts et spectacle
 Les Concerts de Vollore sont un festival de musique classique dans le département du Puy-de-Dôme en France.

Puy-de-Dôme